El nombre de Iglesia de Santa Eugenia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Eugenia.

Advocación 
 Santa Eugenia, abadesa - Festividad: 16 de septiembre;
 Santa Eugenia, virgen y mártir - Festividad: 25 de diciembre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 

 Iglesia de Santa Eugenia, iglesia católica en la localidad de Argolell, provincia de Lérida;
 Iglesia de Santa Eugenia, iglesia católica en la localidad de Astudillo, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa Eugenia, iglesia católica en la localidad de Becerril de Campos, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa Eugenia, iglesia católica desaparecida en la localidad de Cenera de Zalima, provincia de Palencia, y que actualmente conserva su portada en el Castillo de Monzón en Monzón de Campos;
 Iglesia de Santa Eugenia, iglesia católica en la localidad de Santa Eugènia de Berga,comarca de Osona, provincia de Barcelona;
 Iglesia de Santa Eugenia, iglesia católica en la localidad de Santa Eugenia, barrio de Madrid, en la provincia de Madrid'';